Элитесерьен 2019 () — 75-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 30 марта и закончится 30 ноября 2019 года. В чемпионате принимают участие 16 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Старт» и «Саннефьорд». Их заменили «Викинг» и «Мьёндален», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2018.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Норвегии на сайте УЕФА
 Чемпионат Норвегии на soccerway

2019
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2019 году